Джеффри Джозеф Гал (; ) — американский футболист, вратарь клуба «Чикаго Файр».

Клубная карьера 
Родился в Чикаго. В 2016 году при помощи знакомого агента приехал на просмотр в Швецию, где сыграл несколько товарищеских встреч. По итогу поездки подписал контракт с клубом «Лидчёпинг». В 2017 году подписал контракт с «Форвардом», который выступал в шведском Дивизионе 1.

В февраля 2019 года находился на просмотре в «Шёвде». 28 февраля подписал с клубом контракт. 7 апреля дебютировал за команду в Эттане, выйдя в стартовом составе на матч первого тура с «Ассириска Турабдин». В первой части сезона он провёл 16 игр в чемпионате, в которых пропустил 13 мячей.

В начале июля 2019 года «Дегерфорс», представляющий Суперэттан, подписал с голкипером контракт на полтора года. В первом сезоне за команду не играл, проведя оставшиеся матчи на скамейке запасных. Дебют в новом клубе состоялся 18 июля 2020 года в игре с «Треллеборгом». Гал вышел в стартовом составе и оставил свои ворота в неприкосновенности (1:0). По итогам сезона «Дегерфорс» занял второе место в турнирной таблице и вышел в Аллсвенскан. 13 мая 2021 года американец дебютировал в чемпионате Швеции в игре с «Норрчёпингом».

Достижения 
 Дегерфорс
 Серебряный призёр Суперэттана: 2020

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Дегерфорса» 

Футболисты США
Игроки ФК «Лидчёпинг»
Игроки ФК «Форвард»
Игроки ФК «Шёвде»
Игроки ФК «Дегерфорс»